Фурсин:
 Фурсин, Иван Геннадьевич (род. 1971) — украинский народный депутат.
 Фурсин, Никита Владимирович (род. 1983) — российский футболист.